Ljusskärsgrunnan är ett skär i Åland (Finland). De ligger i Skärgårdshavet och i kommunen Föglö i landskapet Åland, i den sydvästra delen av landet. Ön ligger omkring 31 kilometer sydöst om Mariehamn och omkring 250 kilometer väster om Helsingfors. 

Arean är 1 hektar och dess största längd är 210 meter i sydöst-nordvästlig riktning. Närmaste större samhälle är Föglö,  km norr om Ljusskär.

Kommentarer

Källor 

Skär i Åland
Åländska öar i Skärgårdshavet
Öar i Föglö